() — неоднозначное астрологическое понятие. Также может означать:

Фильмы 
 «» — США, 1934.
 «Чёрная луна» — Франция—Германия—Италия, 1975.
 «Восход „Чёрной луны“» — США, 1986.

Музыка 
  — американская  группа.
  — альбом (1992) группы Emerson, Lake & Palmer.

См. также 
 «Хроники Чёрной Луны» — цикл графических новелл.
  — группа персонажей из манги «Сейлор Мун».
 Чёрная и Луна
 Голубая луна
 Розовая луна
 
 Красная луна